Kutai Timur ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Timur. Stand 2020 leben hier circa 424.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Kutai Timur ist die Sangatta.

Geographie 
Kutai Timur liegt im nördlichen Teil von Kalimantan Timur. Es grenzt im Norden an den Regierungsbezirk Berau, im Osten an die Straße von Makassar, im Süden an den Regierungsbezirk Kutai Kartanegara und die Stadt Bontang und im Westen an die Provinz Kalimantan Utara. Administrativ unterteilt sich Kutai Barat in 16 Distrikte (Kecamatan) mit 193 Dörfern, 190 Desa und 4 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Kutai Timur 424.334 Menschen, 226.969 Männer und 197.365 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 12 Personen pro Quadratkilometer. Circa 81 Prozent der Einwohner sind Muslime, 18 Prozent Christen und circa 1 Prozent Hindus. Daneben gibt es noch eine kleine Minderheit von Buddhisten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Timur